Червената стена или Червена стена може да се отнася за:

 Червената стена - най-големият биосферен резерват в Родопите, България
 Червена стена - квартал на Хасково, България
 Червена стена - връх в Баба планина, Република Северна Македония

Вижте също 
 Битка за Червена стена